Блие () — французская фамилия.

Известные носители:
 Блие, Бертран (род. 1936) — французский режиссёр и сценарист
 Блие, Бернар (1916—1989) — французский актёр, отец Бертрана Блие